Eutonina är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Gustav Hartlaub 1897. Eutonina ingår i familjen Eirenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Eutonina